Dziadula – skała w Dolinie Roztoki w polskich Tatrach
 Dziadula – turniczka w Żlebie Żandarmerii w polskich Tatrach